Фрейкс (вулкан) () — великий щитовий вулкан, найвища вершина антарктичних гір Крері,. Землі Мері Берд в Антарктиді.
 Джонатан Фрейкс, Джонатан Скотт Фрейкс (; , Беллефонте, Пенсільванія, США) — американський актор.